Список 1935 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1935 году.

Горнолыжный спорт 
В швейцарском Мюррене прошёл пятый чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Чемпионы мира 
 Скоростной спуск (мужчины) — Франц Цингерле
 Скоростной спуск (женщины) — Кристль Кранц
 Слалом (мужчины) — Антон Зелос
 Слалом (женщины) — Анни Рюэгг
 Комбинация (мужчины) — Антон Зелос
 Комбинация (женщины) — Кристль Кранц

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1935
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1935
 Чемпионат СССР по шахматам 1934/1935
 Всесоюзный волейбольный праздник 1935

Баскетбол 
 Созданы клубы:
 «Спартак» (Ленинград);
 Женский клуб «Спартак» (Ленинград).

Футбол 
 Чемпионат СССР по футболу 1935;
 Созданы клубы:
 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре);
 «Спартак» (Воронеж);
 «Спартак» (Нальчик);
 «Спартак» (Петрозаводск);
 «Спутник» (Кимры);
 «Сталь» (Алчевск);
 «Металлург» (Запорожье).
 Расформирован клуб «Вега» (Одесса).

Международные события 
 Матчи сборной СССР по футболу 1935.
 Чемпионат Европы по баскетболу 1935;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1935;
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1935;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1935;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1935;

Шахматы 
 Москва 1935 (шахматный турнир)
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1935
 Турнир за звание чемпионки мира по шахматам 1935
 Шахматная олимпиада 1935

Персоналии

Родились 
 25 января — Станислав Жук, советский тренер по фигурному катанию;
 23 февраля — Ростом Абашидзе, грузинский советский борец классического стиля;
 24 февраля
 Антонио Пазинато, итальянский футболист и футбольный тренер.
 , баскетболист, в составе сборной Чехословакии трёхкратный медалист чемпионатов Европы.
 Висенте Пикер (-) — испанский футболист («Валенсия») и тренер, игрок национальной сборной, двукратный победитель Кубка ярмарок (1961—1962, 1962—1963).
 , американский каратист, многократный победитель национальных чемпионатов.
 Тосиаки Танака, японский игрок в настольный теннис, многократный победитель мировых чемпионатов (ум. ).
 5 декабря — Юрий Власов, советский тяжелоатлет, писатель, политический деятель.

Скончались 
 16 марта — Арон Нимцович (48) — один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории.

См. также

Примечания